Hvoslef är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Hvoslef - journalist
 Fredrik Waldemar Hvoslef - biskop
 Hans Henrik Hvoslef - kemist
 Johan Christian Georg Hvoslef
 Ketil Hvoslef - tonsättare
 Ragnvald Hvoslef